El nombre de Dexítea puede referirse a dos personajes, uno de la mitología griega y otro de la romana:

 Dexitea, una de las primeras habitantes de Creta, al ser hija de Damón, jefe de los telquines, los primeros pobladores de la isla.
 Dexitea fue, según Plutarco, una hija de Forbas y esposa de Eneas. Con él tuvo a Rómulo y a una hija llamada Roma.